Па́мятник Алекса́ндру Вампи́лову в Иркутске — памятник, установленный русскому советскому драматургу и прозаику Александру Вампилову (1937—1972) в 2003 году. Скульптор — народный художник России Михаил Переяславец.

Памятник был открыт 20 сентября 2003 года в Правобережном округе Иркутска на улице Карла Маркса в сквере у Иркутского академического драматического театра.

Интересные факты 
 Памятник Александру Вампилову изображён на почтовом конверте.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Памятник Александру Вампилову  на сайте Иркипедия
 Памятник Александру Вампилову на сайте Мемориальные доски и памятник Иркутска
 Памятник Александру Вампилову на сайте Писатели Приангарья — детям
 Памятник Александру Вампилову (фото) 

В
Вампилов
Александр Вампилов
Здания и сооружения, построенные в 2003 году в России
Скульптуры 2003 года
Памятники по алфавиту
2003 год в Иркутской области